Die Tennis Masters Series Hamburg 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Mai 2001 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das fünfte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der als Setzlisten- und Weltranglistenerster überraschend in der ersten Runde verlor. Neuer Turniersieger wurde völlig überraschend der Spanier Albert Portas. Er war als Qualifikant ins Turnier gestartet und schlug auf seinem Weg vier gesetzte Spieler, darunter in Finale Juan Carlos Ferrero in fünf Sätzen. In seiner Karriere blieb der Turniersieg sein einziger Titel.
Im Doppel siegten Todd Woodbridge und Mark Woodforde im Vorjahr. Nach dem Rücktritt von Woodforde spielte Woodbridge an der Seite von Jonas Björkman, mit dem er zusammen an Position 1 gesetzte war. Sie wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gaben nur im Finale einen Satz ab. Es war ihr dritter gemeinsamer Titel, für Björkman der 25. Titel und für Woodbridge der 70. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Hamburg